Knežica, naselje u općini Dubrovnik
 Knežica (rijeka), rijeka u BiH